

Населені пункти та їхні частини
 Саки (Сакі) — село в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Саки (Сакі) — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Саки (Сакі) — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Сакі — частина села Майдан-Великий в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Саки

Примітки